Tweed steht für:

 Tweed (Gewebe), Textilgewebe
 Tweed Marijuana Inc, ehemaliger Name der Canopy Growth Corporation

Tweed ist der Name folgender Flüsse:

Tweed ist der Familienname folgender Personen:

 Shannon Tweed (* 1957), kanadische Schauspielerin und Fotomodell
 Thomas Tweed (Thomas Andrew Tweed; 1853–1906), kanadischer Händler und Politiker 
 Thomas A. Tweed (* 1954), US-amerikanischer Religionswissenschaftler 
 William Tweed (1823–1878), US-amerikanischer Politiker

TWEED ist außerdem der Name eines deutschsprachigen, im Wieland Verlag erscheinenden Lifestyle-Magazins 

Siehe auch:
 Tweet